Bubble (englisch „Blase“) ist Bestandteil von:

 Bubble Economy, eine durch Spekulation angeheizte Volkswirtschaft
 Bubble Boy, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2001
 Bubble and Squeak, englisches Gericht, meistens aus Resten vorausgegangener Mahlzeiten zusammengesetzt

Computerspiele:
 Bubble Bobble, Jump’n’Run-Spiel von Taito aus dem Jahr 1986
 Frozen Bubble, freies Computerspiel unter Linux und Series 60

Siehe auch:
 The Bubble
 Bubble Gum
 Bubble Tea
 Bubbles